Контоев — якутская фамилия. Известные носители:

 Контоев, Александр Степанович (род. 1981) — белорусский и российский борец вольного стиля.
 Контоев, Герман Степанович (род. 1971) — белорусский борец вольного стиля.